Muflon, właściwie Jakub Rużyłło (ur. 11 listopada 1987) – polski raper z Warszawy, przedstawiciel freestyle. Aktywny od 2005. Zwycięzca finału Wielkiej Bitwy Warszawskiej w 2006 i 2008 roku.

Aktywność freestyle'owa 

Aktywny na oficjalnej scenie freestyleowej od 2005 roku. Zwyciężył w ponad 20 bitwach. Jest również jednym z protoplastów tzw. "ustawek freestyleowych" pod Pałacem Kultury w Warszawie, a także członkiem grupy freestyleowej Freestyle Palace. Poza klasycznym freestylem zajmuje się również różnymi innymi przedsięwzięciami związanymi z wolnym słowem: wszelkiego rodzaju jamami, slamami poetyckimi czy ciekawymi wydarzeniami jak np. pojedynek freestyleowy w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie raperzy wcielali się w Mickiewicza i Słowackiego czy impreza poświęcona Stanisławowi Grzesiukowi, gdzie Muflon wraz z Flintem i WSZ rapowali na temat twórczości tego warszawskiego pisarza. 

Ponadto okazyjnie prowadzi w Warszawie imprezy związane z rapem oraz koncertuje w roli hypemana z raperem Flintem.

Działalność radiowa 
Muflon współprowadził audycję "Rap sesja" w warszawskim Radiu Kampus. Od września 2014 do grudnia 2019 prowadził w Programie III Polskiego Radia audycję "Tony z betonu".

Osiągnięcia 

2005: 
 Bitwa na Mazury Hip-Hop Festiwal [Giżycko] - 2 miejsce 
 Bitwa o Harend-- [Warszawa, Piwnica pod Harenda] - 2 miejsce 
 Bitwa o Bałtyk [Gdańsk, Parlament] - 2 miejsce 
 Christmas Rappin' [Warszawa. Piwnica pod Harenda] - 2 miejsce

2006: 
 Przy Mikrofonie [Błonie, dom kultury] - 2 miejsce 
 Mickiewicz vs Słowacki [Kraków, Teatr Stary] - udział 
 Bitwa o Indeks vol.2 [Warszawa. Indeks] - 1 miejsce 
 WBW eliminacje WWA [Warszawa, Piwnica pod Harenda] - 1 miejsce 
 Bitwa o Indeks vol.3 [Warszawa, Indeks] - 2 miejsce 
 WBW Final [Warszawa, Palladium] - 1 miejsce 
 Bitwa o Kuźnię [Warszawa, Kuźnia] - 1 miejsce 
 Bitwa o Indeks vol.5 [Warszawa, Indeks] - 1 miejsce 
 Bitwa o Indeks vol.6 [Warszawa, Indeks] - 1 miejsce 
 Bitwa o Indeks vol.7 [Warszawa, Indeks] - 1 miejsce 
 Wielka Bitwa Szczecińska [Szczecin, Fabryka] - 2 miejsce 

2007: 
 Tetris vs Pogo vs Muflon [Goleniów, Dom kultury] - udział 
 Wojna o Śląsk Eliminacje [Chorzów, Kocynder] - 1 miejsce 
 Wojna o Śląsk Finał [Katowice, Mega Club] - udział 
 WBW Eliminacje 1 [Warszawa, New Deep] - 1 miejsce 
 WBW Półfinał [Warszawa, New Deep] - 1-4 miejsce 
 Bitwa o Depozyt [Warszawa, Depozyt] - 1 miejsce 
 WBW Finał [Warszawa, The Fresh] - udział 
 Bitwa o Indeks vol.10 [Warszawa, Indeks] - 1 miejsce (w parze z Flintem) 
 Poznan Game Arena Freestyle Battle [Poznan, PGA] - 1 miejsce 
 Bitwa Miast na Slaskim Rap Festiwalu [Katowice, Mega Club] - 1 miejsce (w parze z Flintem) 
 Bitwa o Depozyt vol.2 [Warszawa, Depozyt] - 1 miejsce

2008:
 Bitwa o Stary Piernik [Toruń, Klub Art Cafe] - 1 miejsce
 Wojna o Wawel [Kraków, Klub Studio] - 1 miejsce
 WBW Finał - [Warszawa, The Fresh] - 1 miejsce
 Poznań Game Arena Freestyle Battle [Poznań, PGA] - 2 miejsce
 WBW Eliminacje 2 [Warszawa, New Deep] - 2 miejsce
 Bitwa o Indeks vol.11 [Warszawa, Indeks] - 1 miejsce 
 Microphone Masters 1 [Warszawa, New Deep] - bitwa bez oficjalnych rozstrzygnięć 
 Bitwa o Zachód [Gorzów Wlkp, MBM] - 1 miejsce 
 Wojna o Śląsk Eliminacje [Opole, Rampa] - 1 miejsce 
 Wielka Bitwa o Respekt [Gdańsk, Parlament] - 1 miejsce 
 Freestyle vs SLAM [Warszawa, Klub 55] - 1 miejsce 
 Wojna o Śląsk Finał [Katowice, Mega Club] - 2 miejsce 
 Bitwa o Mokotów [Warszawa, New Deep] - 1 miejsce 
 Bitwa Rap % [Szczecin, Tiger] - 1/2 miejsce 
2009:
 Bitwa o Białystok - 1 miejsce
2010:
 Bitwa o Mokotów [Warszawa, Radio Euro] - 1 miejsce 

2011:
 Bitwa o Cynk [12.02.11r.] - Bitwa pokazowa 
 Bitwa o Mokotów [Warszawa] - 3 miejsce

Wybrana dyskografia

Teledyski

Przypisy 

Polscy raperzy
Redaktorzy PR3
Urodzeni w 1987